Il computer con le scarpe da tennis (The Computer Wore Tennis Shoes) – film del 1969 diretto da Robert Butler
The Computer Wore Tennis Shoes – film del 1995 diretto da Peyton Reed